Tersluis (Groningen)
 Tersluis (Noord-Holland)